Der Begriff Brustgurt bezeichnet:

 Teil des Herzfrequenzmessgerätes
 Brustgurt (Kanusport), aus dem Klettergurt entwickelter Gurt um eine Schwimmweste
 Brustgurt (Klettern), Form des Klettergurtes